Проспе́кт Лесі Українки — назва проспектів у різних населених пунктах України.

Проспект Лесі Українки (Калуш)
 Проспект Лесі Українки (Кременчук)
 Проспект Лесі Українки (Дніпро)

Дивись також 

 Вулиця Лесі Українки
 Бульвар Лесі Українки
 Площа Лесі Українки

Вулиці, названі на честь людей

Проспекти